Géczy Barnabás (1874–1971) magyar származású német hegedűművész, karmester, szalonzenész
Géczy Barnabás (1925–2022) magyar paleontológus, egyetemi tanár, akadémikus